Мирафлорес 2. Сексион има више значења:

 Мирафлорес 2. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мирафлорес 2. Сексион, Запотиљо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику